Franco Monicelli (1912-1977), dramaturge et patron de presse italien
  (1924-2011), écrivain italien
 Mario Monicelli (1915-2010), réalisateur italien
  (1883-1946), dramaturge italien